Вади́м Серге́ев:
 Сергеев, Вадим Валерьевич (род. 1968) — российский музыкант и звукорежиссёр.
 Сергеев, Вадим Петрович (род. 1969) — гитарист групп «Сплин» и «Zorge».